Il gruppo della zemannite è un gruppo di minerali.

Minerali del gruppo della zemannite 
 Keystoneite
 Kinichilite
 Zemannite

Note 

Zemannite